Il Campionato Italiano Velocità Montagna 2010 si è svolto tra il 2 maggio e il 3 ottobre 2010 su dodici tappe disputatesi in dieci regioni diverse. Come da regolamento tutte le manifestazioni si sono disputate su due manches, eccetto la Trento-Bondone e la Coppa Bruno Carotti in cui se ne è effettuata soltanto una vista la considerevole lunghezza del percorso di gara.

Calendario prove

Classifica assoluta

Classifiche di gruppo
Tra parentesi i punteggi scartati per eccesso di partecipazione (massimo 10 risultati utili, scartandone uno nelle prime sei gare e uno nelle seconde sei).

Gr. E2-M

Gr. E2-B

Gr. CN

Gr. GT

Gr. E1-Internazionale

Gr. E1-Italia

Gr. E1-Monomarca (E1M) 
I partecipanti concorrono anche per il gruppo E1-Italia

Gr. A

Gr. N

Classifica piloti Racing start (RS)

Note

Voci correlate
Campionato Italiano Velocità Montagna
Campionato europeo della montagna

Collegamenti esterni
 

Campionato Italiano Velocità Montagna
Serie e competizioni motoristiche nel 2010